Monique Gessain, anthropologue française
 Robert Gessain, anthropologue français
Patronyme français